

Események 
 Sumer városállamok kora. (Uruk, Ur, Lagas)

Fontos személyek 
 Gilgames uruki király.

Találmányok, felfedezések 

-72